Le PSA Masters 2000 est l'édition 2000 du PSA Masters, qui est un tournoi PSA Super series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Hurghada  du 26 au .

Le  mondial et champion du monde Peter Nicol remporte cette première édition en s'imposant face à Jonathon Power.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

PSA Masters
Compétition de squash à Hurghada
Sport en mars 2000
PSA World Series 2000